Le Championnat de Belgique de football D4 1970-1971 est la dix-neuvième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

Dans les quatre séries, le scenario est assez similaire. Trois à quatre cadors s'isolent assez rapidement et mènent la compétition. Il faut attendre les deux dernières journées afin de connaître les champions. Ceux-ci ne sont pas des néophytes car ayant déjà tous évolué au  national.

Le plus "costaud" est le K. SC Lokeren, qui remporte d'ailleurs le mini-tournoi regroupant les vainqueurs de série. Le matricule 282 est sacré pour la première sous sa nouvelle appellation depuis la fusion entre le « Racing » et le « Standaard FC ». À l'époque, on ne le sait pas encore mais Lokeren entame une ascension fulgurante qui va rapidement le conduire parmi l'élite nationale, qu'il ne quittera pratiquement plus (3 saisons sur 41).

Fusions 
Deux fusions, concernant des clubs de « Promotion », sont enregistrées depuis la fin de la saison précédente.
 Le  K. RC Lokeren (matricule 282) fusionne avec le Standaard FC Lokeren (matricule 1783) pour former le Koninklijke Sporting Club Lokeren ou « K. SC Lokeren » sous le matricule 282.
 Le K. FC Scela Zele (matricule 1837) fusionne avec le K. SK Zele (matricule 1046) et De Seven Zele (matricule 7170) pour former le Koninklijke Football Club Eendracht Zele ou « K. FC Eendracht Zele », sous le matricule 1046.

Ces deux entités nouvellement formées continuent leur existence en « Promotion ».

Clubs participants 
Le nom des clubs est celui employés à l'époque. Les matricule renseignés en caractères gras existent encore en 2014-2015.

Localisation – Série A 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Liège:R. Racing FC Montegnée+AS Herstalienne SRR. Fléron FC
</div>

Série A

Série B

Localisation – Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Anvers:K. Am. & Verbr. Cl. BrasschaatCappellen FC KMK. Hoboken SKK. Tubantia Borgerhout FC
</div>

Série C

Localisation – Série C

Série D

Localisation – Série D

Classements & Résultats 

 Le nom des clubs est celui employé à l'époque

Classement final - Série A

Résultats des rencontres – Série A

Résumé 
Après une entame assez moyenne (4 points sur 10) et classé en  à mi-course, Herve se reprend et termine très fort pour coiffer Fléron et Montegnée en toute fin de parcours.

Après cinq journées, la Jeunesse Arlonaise occupe la tête avec 9 points, soit un de mieux que le duo Waremme/Ferrières. En fond de classement, Virton et Louftémont n'ont pas encore marqué de points. Les trois premiers ainsi que Fléron et Montegnée restent invaincus. Un premier changement de leader intervient lors de la , lorsque Ferrières atomise Arlon (5-0). Lors de la même journée, Virton et Louftémont inscrivent leur premier point en partageant l'in contre l'autre (1-1).

Au tiers de la compétition, Ferrières (17) est la dernière formation invaincue et conserve le commandement alors que ses poursuivants directs ont perdu "quelques plumes". Arlon (15) devance un trio composé de Gosselies, Waremme et Montegnée qui comptent 13 points. Les "Rats" de Montegnée ont mordu la poussière (1-0) à Virton, pourtant avant-dernier. Descendant de Division 3, la Marchiennoise des Sports n'est que  avec 8 unités. Les plus menacés sont Florenville, Virton, Stockay (5) et Louftémont bloqué avec un seul point.

L'US Ferrières subit sa première défaite lors de la , en déplacement à Mélen-Micheroux (1-0). La "RJA" en profite pour revenir à la hauteur des meneurs, par contre les autres équipes de tête concèdent des partages. L'ex-leader est encore battu lors de la journée suivante (0-2) contre Montegnée. Arlon (18) est de nouveau isolé en tête malgré un partage (1-1) à Fléron.

Arlon, champion d'automne 
À mi-parcours, c'est la Jeunesse Arlonaise (22) qui vire seule en tête après une victoire (1-0) contre Herve (17) qui à ce moment-là n'est classé que . Fléron, Montegnée et Waremme (20) précèdent Ferrières et Herstal (19). En fond de grille, le premier sauvé (Marchienne) totalise 11 unités et la cause semble bien mal embarquée pour les trois derniers: Virton et Florenville n'ont que 6 points et Louftémont est toujours "scotché" à 1.

Aucune équipe ne domine la compétition jusqu'au soir de la . De nombreux partages sanctionnent les duels des équipes de tête, entre elles ou face à des moins bien lotis. Trois formations (Arlon, Fléron et Montegnée) sont à stricte égalité avec 28 points alors que Herve est venu se placer dans leur sillage avec 25 unités. Après un premier tour moyen, le matricule 32 a aligné plusieurs bonnes performances. Ferrières et Herstal (24) et Waremme (23) complètent le peloton de tête qui reste groupé sur 5 points. Dans la zone du maintien la "messe semble dite' pour Louftémont qui ne compte toujours qu'un point alors que Florenville en a 10. Virton (13) vient d'aligner trois victoires et menace la "RAMS" (14), première équipe sauvée à ce moment.

Le "chassé-croisé" perdure 

Après 22 rencontres, Fléron (31) se retrouve seul en tête malgré un partage (0-0) à Stockay, car Montegnée (30) s'est incliné lourdement (5-1) à Herve (29) et qu'Arlon a plié (2-1) à Florenville, l'avant-dernier. Virton se remet bien de la correction (7-1) subie à Fléron une semaine plus tôt, bat le SRU Verviers (2-0) et dépasse, au nombre de victoires, Marchienne qui se retrouve en position de relégable pour la première fois. Huit jours plus tard, alors que Fléron est battu (2-0) à Blegny, Montégnée repasse seul devant après sa victoire (4-1) contre Melen-Micheroux. Le "matricule 77 (32) précède d'un point le trio Arlon/Fléron/Herve. Comme au premier tour, Virton (16) concède un partage (0-0) contre Louftémont (2) et doit laisser repasser Marchienne (17), vainqueur d'Herstal (1-0).

La  est remise intégralement et reprogrammée juste avant les deux derniers week-ends. Lors de la , Virton (16) est défait (1-0) à Florenville (15) et voit Marchienne (19), victorieux (1-0) de Blégny, s'éloigner. Les trois premiers s'imposent alors qu'Arlon et Waremme se neutralisent (0-0).

À l'occasion de la , Herve (33) marque le pas (2-0) à Waremme (30), mais Fléron (33)-Montegnée(34) se solde par un partage (0-0). Arlon (32) s'incline (2-1 à Melen-Micheroux) et concède le retour de Ferrières (32). Le duel de menacés Virton (17)-Marchienne (20)  ne connait pas de vainqueur (0-0).

 Indécis jusqu'au bout 

Lors de la , Montegnée (37) subit la loi (3-0) du Stade Waremmien (35). Herve (37) remporte le "derby" (1-3) à Fléron (36) passe en tête pour la première fois grâce à un plus grand nombre de victoires. Le "matricule 32" est en position idéale, car devant un programme en apparence aisé prévoyant les deux derniers matchs contre des équipes du bas du tableau. La Jeunesse Arlonaise (34) loupe l'occasion de rejoindre le bon wagon en baissant pavillon (1-0) à Blégny. Un dernier suspense concerne le maintien avec Florenville (17) et Virton (18) qui peuvent encore dépasser le SRU Verviers (22-9 vict) et Marchienne (22-8 vict). Avec 25 unités, Stockay-Warfusée a assuré son maintien en gagnanty (1-4) à Louftémont (3) qui est mathématiquement relégué depuis trois semaines.

Pour le maintien, la cause est entendu après la reprogrammation de la . Virton, battu 1-2 par Arlon et Florenville, sans réponse à Waremme (4-0), sont mathématiquement condamnés par le succès de Marchienne à Louftémont (0-3) conjugué au partage (1-1) du SRU Verviers à Ferrières. Les quatre meneurs s'imposent et les positions restent donc inchangées: Herve 39-17 vict, Montegnée 39-15 vict, Fléron 38-14 vict, Waremme 37-13 vict, et Arlon 36-12 vict, restent en lice pour le titre.

Montegnée craque lors de l'avant-dernière journée en s'inclinant (0-1) contre Ferrières, alors qu'Herve dispose aisément de Louftémont (7-0). En raison du nombre de victoires respectives (18 contre 15), le matricule 77 ne peut plus dépasser le leader. C'est Fléron, vainqueur (0-2) à Arlon, qui reste le dernier challenger. Le matricule 32 devance le matricule 33 d'une unité. Les deux équipes affrontent deux des trois relégués en clôture du championnat !

Pendant la , le duel à distance tourne court. Les deux prétendants s'imposent largement: 1-6 à Virton pour Herve et 5-0 contre Florenville pour Fléron. Le Royal Herve Football Club retrouve la Division 3 17 ans après l'avoir quittée.

 Classement final - Série B 

 Résultats des rencontres – Série B 

 Résumé 
La série met du temps à se décanter. Certaines formations en vue lors de l'entame rentrent dans le rang, comme Tubantia Borgerhout ou s'effondrent au point d'être reléguées comme K. Amical & Verbr. Club Brasschaat qui descendait de D3. finalement trois entités se détachent: Wavre Sport, Boussu-Bois et Cappellen. Les Anversois craquent les premiers, alors que les Borains échouent à une unité des Brabançons. En difficultés dès le départ, Jambes ne quitte jamais la dernière place. Après un départ encourageant (4 sur 8), la Jeunesse Rochefortoise périclite et est renvoyée en Provinciale.

 

Tubantia Borgerhout, Cappellen et Wavre Sport prennent le meilleur départ avec 8 points sur 10. Ils sont directement suivis par les deux clubs du Borinage, Boussu et le Bosquetia Frameries. À l'autre bout du classement, l'Entente Sportive Jamboise comprend qu'elle va vivre une saison infernale: 0 sur 10.

Au soir de la , Boussu et Wavre sont ex-aequo en tête avec 16 points. Tubantia (14), qui vient de perdre (1-0) à Rhode-St-Genèse, occupe la  du podium devant Frameries (13), Brasschaat et Cappellen (12). Lessines (6), Rochefort (5) et Jambes (1) occupent les trois dernières places. Les Jambois ont accroché leur première unité en déplacement à Ciney (1-1) lors de la  alors que les Rochefortois n'ont pas inscrit le moindre goal lors de leurs cinq premiers déplacements, pour une différence de buts "away" de 0-19. La  est marquée par la révolte des "mal-classés". Lessines, Rochefort et même Jambes s'imposent tous trois sur le score de 2-1, respectivement contre Hoboken, SCUP Jette et Dinant. Tubantia (14) concède une nouvelle défaite (0-1) devant Uccle Sport et doit laisser Boussu et Wavre s'éloigner à 18 unités.

 Le titre automnal pour Wavre Sport 
Les misères de Borgerhout (14) continuent lors de la "journée 12" avec une troisième défaite de rang (4-1), à Boussu-Bois (20). Un club borain qui s'isole au commandement car Wavre (19) partage (1-1) contre Cappellen (15). Frameries (15) qui a défait Brasschaat (4-1) est à égalité avec Cappellen. La Jeunesse Rochefortoise (9) marque son premier but en déplacement. Une réalisation synonyme de victoire à "La Rhodienne" et de sortie temporaire de la zone rouge désormais occupée par Dinant, Overijse (8) et Jambes (4).

Wavre Sport et Boussu concèdent un partage lors de la  ce qui profite à Cappellen, mais le "matricule 43" trébuche dans le piège d'Overijse (3-1) la semaine suivante. Le choc au sommet de la  tombe dans l'escarcelle de Wavre (22) qui gagne (0-1) à Boussu-Bois (21). Parvenant à déjouer le béton de Jambes (1-0), les Brabançons wallons virent en tête à mi-course avec 24 points. Boussu est à une longueur. Cappellen complète le podium avec 19 unités, suivi par Uccle (18). On a ensuite dix clubs qui se tiennent sur 3 points (de 16 à 13). Rochefort (10) et surtout Jambes (5) sont distancés. Une semaine avant le début du second tour, Cappellen va s'imposer (1-2) au Tubantia, en match avancé de la .

 Surprises et tassement 

L'entame de la  parte de saison est marquée par quelques surprises. La première s'appelle Hoboken. Le club anversois inflige une nette défaite au leader wavrien (3-0), avant d'aller chercher un point (2-2) à Boussu. Pendant le même laps de temps, Cappellen est accroché (3-3) à l'E.S. Jamboise. L'US Lessinoise reprend en force et continue sa belle remontée (15 points sur 16 depuis la ) jusqu'à la cinquième place, avec entre autres un succès 1-2 à Cappellen. La rencontre St-Genesius-Rode-Wavre Sport de la , du , est remise. Elle n'est jouée que près de trois mois plus tard. Le même jour, Boussu concède une défaite qui va peser lours au décompte final : (2-1) au SCUP Jette. Rochefort (11) et Jambes (6) restent à la peine.

Le dernier jour de janvier, la lanterne rouge jamboise inflige sa troisième défaite à Wavre (1-0). À ce moment, les Brabançons qui comptent un match de moins ont virtuellement un point d'avance sur Boussu qui a écrasé Frameries (6-0). Cappellen (24), Uccle et Lessines (23) composent le "groupe de chasse". Au deux-tiers du championnat, Boussu-Bois (30) devance Wavre Sport (29) et Lessines (25) qui profite du revers de Cappellen (24) à Rochefort (3-2). Rhode-St-Genèse (16), qui a joué un match de moins, Rochefort (13) et Jambes (8) ferment la marche. Dinant (18) et le duo Ciney/SCUP Jette (17) doivent être sur leurs gardes.

 Boussu et Wavre à la faute à tour de rôle 

La  vaut "son pesant de cacahuètes". Wavre (31) domine Boussu (30) (2-0). Les Brabançons ont un point d'avance sur leur victime mais comptent un match de moins. Derrière ce duo, la belle série de Lessines s'arrête à Ciney (4-2). En bas de grille, Dinant (20) conquiert deux points importants au "SCUP" (17) a (0-1). Par ailleurs, Rochefort (15) enterre les derniers espoirs de Jambes (8) (3-2). St-Genesius-Rode (16) reste relégable avec une défaite (1-2) contre Hoboken.

Huit jours après ce que l'on pensait un tournant décisif, tout est à refaire car Wavre Sport (31) est surpris (1-0) au Tubantia, alors que Boussu (32) bat Uccle (2-0). En bas de tableau, Ciney prend ses distances en écartant Dinant (4-0). La rencontre St-Genesius-Rode-Jambes est reportée.

Lors de la , Wavre (33) peine mais s'impose (3-2) contre Uccle Sport, pendant que Boussu-Bois (32) négocie très mal son déplacement à Cappellen (30) (4-1). Les positions s'inversent une nouvelle fois mais restent donc très serrées, avec Hoboken (28) en embuscade derrière le trio de tête. Pour le maintien, Ciney remporte un second derby consécutif à Rochefort (0-4). L'Ent. Sp. Jamboise obtient la victoire de la dernière chance contre le SCUP Jette (1-0). Le premier week-end de mars, la  fait l'objet d'une remise générale.

Pendant la , Boussu (34) va gagner (0-3) à Dinant et Cappellen (32) calme les ardeurs d'Hoboken (2-0). Wavre (34) gaspille en ne parvenant pas à prendre le dessus à Overijse (0-0). Rochefort (17) reste avant-dernier mais continue d'y croire après son succès contre Uccle (2-1). Rhode-St-Genèse (19, mais deux matchs de moins) va gagner (2-4) à Brasschaat (20) plongeant ce club dans la lutte pour éviter la descente, avec Jette et Dinant (20).

 Sprint final à deux 

Le principal enseignement de la "journée 26" est la défaite de Cappellen à Ciney (4-1). Les banlieusards anversois perdent deux unités précieuses et doivent laissé Boussu (36-25m) et Wavre (35-24m) s'envoler. En bas de tableau, Jette et Brasschaat se neutralisent (1-1). Huit jours plus tard, Wavre (37) fait la bonne opération. Les Brabançons obtiennent une victoire étriquée (2-3) à Rochefort, mais importante car Boussu  (36) est battu (2-0) à Lessines et que Cappellen est accroché (1-1) contre le SCUP Jette. Une première décision tombe. Malgré un partage (0-0), contre Uccle Sport, l'Entente Sportive Jamboise est mathématiquement condamnée. Le cercle mosan qui ne peut plus obtenir que 10 points en compte 11 de retard sur le premier sauvé.

La "journée 28" voit les trois meneurs s'imposer de concert. Wavre (39) le fait au détriment de Braaschaat (22) qui se retrouve pour la première fois en position de relégable. Ce club avait pourtant entamé la saison dans le top 5 de la série avant d'émarger au "subtop" puis de glisser lentement vers le ventre mou du classement, avant d'être dans une position très délicate, puisque St-Genesius-Rode (22) compte deux matchs de retard. Pour Rochefort (17), la lourde défaite (4-1) subie au SCUP Jette (24) est celle de trop puisqu'à trois matchs de la fin, elle laisse les "Marcassins" à 5 longueurs du duo Rhode/Brasschaat.

Les 11 et  permettent à St-Genesius-Rode Sport de disputer ses deux matchs d'alignement et de s'imposer autant de fois. D'abord contre Wavre Sport (2-1) puis devant Jambes (3-1). Non seulement, les joueurs de la périphérie bruxelloise remontent dans le classement et laissent six clubs derrière eux, mais ils relancent le championnat en plaçant Wavre (39) et Boussu (38) séparés d'un seul point et comptant le même nombre de victoires (17) à trois rencontres de la fin.

 Décision le dernier jour 

La , remise en son temps, est disputée le . Boussu (40) et Wavre (41) empochent la totalité de l'enjeu alors que Cappellen (35) baisse pavillon (2-1) à Rhode-St-Genèse qui confirme son opération maintien. Le "matricule 43" est donc hors course pour le titre. Rochefort (17) est mathématiquement relégué en étant écrasé (7-2) à Frameries. Dinant, battu (3-1) à Uccle, est rejoint par Brasschaat qui est allé gagner (0-2) à Hoboken. Les "Copères" comptent une victoire de plus que les Anversois.

Lors de l'avant-dernière journée, les deux derniers candidats au titre campent sur leurs positions. Boussu (42) gagne au Tubantia (1-2) et Wavre (43) écarte Cappellen (1-2). Par ailleurs, Dinant (26-11 vict) s'impose à Lessines (1-3) et le SCUP Jette (26-8 vict) partage à Ciney (1-1). Brasschaat (25), accroché (1-1) par Frameries, reste relégable alors qu'il doit affronter un des deux meneurs pour la clôture.

La dernière journée est décisive. Boussu-Bois remplit son contrat en battant Brasschaat (2-0), condamnant celui-ci à la descente. Mais le matricule 167 ne peut compter sur un coup de pouces de ses "voisins" de Frameries, surclassés à Wavre (5-0). Wavre Sport remonte en Division 3, quatre ans après l'avoir quittée. Attendant ce plaisir depuis déjà 13 saisons, Boussu va devoir encore patienter 14 ans "et une fusion".

 Classement final - Série C 

 Résultats des rencontres – Série C 

 Résumé 
Helzold, Hoogstraten et Heist s'installent en tête du classement. Le club limbourgeois se montre le plus régulier alors que les Campinois perdent des plumes contre des équipes moins bien classées. Heist Sportief craque dans la dernière partie de saison alors que Looi Sport vient se mêler à la lutte pour le titre mais termine trop court.

Il faut attendre six journées pour voir un semblant de hiérarchie se mettre en place. Meerhout et Hoogstraten prennent les devants (9) et précèdent Wezel (8). Ensuite dix clubs sont groupés sur deux points, alors que Nijlen, le Stade Louvain (4) et Lommel (2) ferment la marche.

Au premier tiers de la compétition, Hoogstraten est la première formation à s'isoler aux commandes avec 15 points. Les Campinois du Nord devancent Helzold (13) et le duo Meerhout/Wezel (12). Toutes les autres équipes se tiennent sur trois points (de 11 à 8), exception faite de Lommel qui ne totalise que 5 unités.

 Helzold vire en tête 
À mi-championnat, Helzold occupe la première place. Le club limbourgeois s'est installé en tête lors de la  en profitant de la défaite (1-0) encourue par Hoogstraten chez la lanterne rouge du moment, Lommel. Cependant lors de la journée de clôture du premier tour, Hoogstraten va s'imposer à Helzold (1-3). Les deux formations comptabilisent 20 points, mais les Limbourgeois comptent deux victoires de mieux. Un trio composé de Rijkevorsel, Meerhout et Wezel est à trois points. Le reste du classement se tient sur cinq points (de 16 à 11). Les trois derniers sièges sont à ce moment occupés par Duffel (12), Nijlen et le Stade Louvain (11).

Avant l'entame du second tour, soit le  et le , sont jouées deux rencontres avancées. Wijgmaal est défait par Heist Sportief (0-1) dans une partie de la . Le retour du sommet à savoir Hoogstraten-Helzold est avancé de la  et se solde par une neutralisation (0-0).

La reprise n'est pas très bonne pour les deux meneurs. Hoogstraten (22) est tenu en échec (2-2) à Nijlen, alors avant-dernier, tandis qu'Helzold (21) est battu à Heist (20) (2-1). À la suite de la , vainqueur de Zonhoven (2-1), Hoogstraten (24) est repassé seul devant Helzold (22-9 vict), qui a partagé (0-0) à Duffel, et Heist (22-8 vict) victorieux (0-2) au Daring Louvain.

 Leader surprise 
Au soir de la , la situation reste très équilibrée après le partage de Hoogstraten à Heist (0-0): Hoogstraten (25-8 vict), Helzold (24-10 vict), St-Jozef Rijkevorsel (23-10 vict) et Heist (23-8 vict) précèdent Wezel Sport (20-7 vict). C'ert ainsi que l'on a un leader surprise avec St-Jozef Rijkevorsel (25-11 vict) après la . Vainqueur (2-0) du Stade Louvain, le néo-promu campinois dépasse les deux formations qui avaient eu leur affrontement avancé. Heist fait une très mauvaise opération en s'inclinant chez le dernier, Nijlen (1-0). Bree et les deux cercles louvanistes, le Daring et le Stade occupent alors les trois dernières positions avec 14 points.

 Helzold reprend son bien 
Le leadership de Rijkevorsel (25) est éphémère car le "St-Jozef SK" s'incline deux fois (à Wijgmaal 3-1 et à Hoeselt 2-1). Helzold (28) reprend les commandes d'autant qu'Hoogstraten (26) pargtage avec Duffel (1-1) et perd (1-0) à Meerhout. Wijgmaal (25) et Looi Sport (24) se replacent dans le sillage des meneurs tandis que Heist (24) piétine.

La  représente un tournant important car si Helzold (32) bat Rijkevorsel (2-0), Hoogstraten (28) est défait à Hoeselt  (2-0). Heist Sportief (30), au repos vu sa rencontre avancée, reste deuxième. Looi et Meerhout (26) semblent déjà trop loin. En fond de classement, Bree (15) prend enfin un point (2-2 contre Duffel) après avoir concédé 9 défaites de rang et plonger à la dernière place. Les deux "Louvain", le Daring (18) et le "Stade" (17) chassent derrière la paire Duffel/Nijlen (19). Zonhoven et Lommel (21) sont temporairement à l'abri.

Après la remise intégrale de la , la "journée 25" voit le leader Helzold (32) gaspiller (1-0) une partie de son viatique à Looi Sport (28). Si Hoogstraten (30) en profite (victoire 3-4 à Bree), ce n'est pas le cas de Heist (29) qui partage à Rijkevorsel. La lutte se resserre dans le bas où Duffel (21) va gagner (0-1) à Lommel (21) et où Nijlen (21) y croit plus que jamais en allant arracher les deux points à Hoeselt (3-4). Le Daring Louvain (18) obtient un point à Wezel, de même que son voisin du Stade Louvain (19) (0-0) contre Zonhoven (22).

 À quatre pour l'emballage final 
Après 25 rencontres jouées, quatre clubs, qui ont tous gagné, sont positionnés pour se disputer le titre: Helzold (34), Hoogstraten (32), Heist (31) et Looi (30). Par ailleurs, Nijlen et Duffel (23) ont fait le bon pour sortir de la zone rouge où se trouvent Lommel (21) S. Louvain (19), D. Louvain (18) alors que pour Bree (15) la cause semble perdue.

La journée "27" est bénéfique pour Helzold Zolder (36) qui s'impose (0-2) à Bree, alors qu'Hoogstraten (32) est battu (2-0) à Looi (32). Heist (32) gaspille un point à Hoeselt (0-0). Le Daring Louvain (20-5 vict) obtient une victoire précieuse (0-1)  dans le derby à Wijgmaal, car le Stade Louvain (20-4 vict) concède un nul (0-0) contre Duffel et que Lommel (21) est battu (1-2) par Zonhoven.

La journée "28" restreint là trois le nombre de candidats au titre: Helzold (38-17 vict) et Hoogstraten (34-12 vict) et Looi (32-14 vict) qui a pourtant connu ce qui sera la défaite de trop (1-0) à Nijlen. Heist (32-11 vict)défait à domicile par Wezel (1-3) ne peut plus obtenir la , car ayant 6 victoires de retard et qu'il ne reste que trois rencontres à jouer. Bree (16) a obtenu un point (3-3, contre Wijgmaal) n'est pas encore mathématiquement fixé mais est dans une situation insurmontable. Le Stade Louvain (20) et Lommel (21) sont à la poursuite du Daring Louvain (22) alors que Hoeselt (25) doit rester prudent. Rijkevorsel (26) qui s'est écroulé, Zonhoven (26) et Duffel (26) reste mathématiquement concerné.

 Helzold tient bon 

Le suspense rebondit légèrement lorsqu'est reprogrammée la . Helzold (39) est accroché (1-1) par Wezel. Hoogstraten (36) gagne de justesse (1-0) devant Wijgmaal et reste mathématiquement dans le coup. Par countre, Looi Sport (34), malgré sa victoire (0-2) à Meerhout, est éliminé de la course au titre. Deux formations sont fixées sur le sort. Tous deux battus, le Stade Louvain (3-2, à Heist) et Bree (3-0, au Daring Louvain, sont relégués. Avec respectivement 16 et 20 points, ils ne peuvent plus rejoindre le Daring Louvain (24) premier sauvé. Lommel (21) espère encore un sauvetage sur le fil, d'autant qu'il reçoit les "Daringmen louvanistes" lors de l'avant-dernière journée.

Un partage (0-0) au Stade Louvain est suffisant pour apporter le titre à Helzold FC Zolder lors de la , malgré la victoire d'Hoogstraten à Rijkevorsel. Avec deux points et trois victoires d'avance, les Limbourgeois sont sacrés et permettent leur retour en Division 3 au bout de 18 saisons. L'autre dernière incertitude est aussi levée puisque Lommel (21) est relégué pour n'avoir pu mieux faire qu'un nul (1-1) contre le Daring Louvain (25) qu'il devait absolument vaincre.

La dernière journée est disputée pour l'honneur et n'apporte aucun changement majeur au classement. Les néo-champions concluent par un troisième partage consécutif (0-0, à Meerhout).

 Classement final - Série D 

 Résultats des rencontres – Série D 

 Résumé 

Le RC de Gand prend le meilleur départ (9 sur 10) suivi de près par la nouvellement constituée Eendracht Zele (8). Un peloton de 8 formations (cinq avec 6 unités et trois à 5 points) se place dans le sillage des deux meneurs. L'US Tournaisienne et Dixmude (2) prennent le moins bon départ.

Après huit journées, bien que battu à domicile (0-4) par Gullegem, le RC Gent (13 points)reste seul en tête devant le duo Grimbergen/Gullegem (11). Un quatuor totalise 10 unités suivi de Merchtem (9). L'US Tournai (3) et Dixmude (3) restent en fond de classement derrière Izegem (4). Mais lors de la journée suivante, Gullegem (11) est surpris (0-1) par l'US Tournai (5) qui restait sur cinq rencontres sans victoires. Gand (14) partage (0-0) à Meulebeke et Grimbergen (13) se rapproche en dominant Zwevegem (1-0). Cinq clubs comptent 11 points.

Au premier tiers de compétition est atteint avec un partage (0-0) entre Gand (15) et Grimbergen (14) dans le match au sommet. Lokeren (13), facile vainqueur de Dixmude (4-0), se hisse à la  juste devant Denderleeuw et Merchtem(12). Lanterne rouge, Dixmude (3)s'enfonce dangereusement derrière deux duos: SK Lebbeke/FC Izegem (8) et l'US Tournai compagnie de Zwevegem Sport lequel, pour rappel, descend de D3 (7).

 Lokeren champion d'automne 

La hiérarchie "Haut-Bas" est établie, reste à savoir qui va émerger en tête et rester sur le carreau en fin de grille. Grimbergen est accroché (0-0) à Meulebeke lors de la  puis s'impose (0-2) à Gullegem. Ce résultat réunit les Brabançons  à la première place avec le RC Gand surpris (3-0) à l'US Tournaisienne et Lokeren qui a écarté (2-0) Izegem. Lors de la , Grimbergen subit la loi de Lokeren (1-4). Le club waaslandien qui avait déjà pris le dessus (0-4) à Denderleeuw, un autre concurrent direct à l'occasion de la journée "12" est seul en tête car les Gantois sont tenus en échec (0-0) contre Merchtem.

Lokeren (23) est sacré honorifiquement « champion d'automne » après une victoire (3-0) devant Gullegem. C'est la  de suite des Waaslandiens et leur neuvième rencontre sans défaite de rang. Le RC de Gand (22) et Grimbergen (20) complètent le podium à mi-chemin, suivis par Denderleeuw (18) puis Ypres et Torhout (17). Seizième, Dixmude n'a que 6 points et est déjà condamné par tous les observateurs. Izegem (11) est à la poursuite d'un quatuor avec 12 points: US Tournai et Lebbeke (5 vict), Zwevegem et Meulebeke (4 vict). Humbeek totalise 13 unités.

Pendant tout le reste de la compétition, le classement n'est plus aligné car, d'une part la  est jouée en trois temps. La partie Izegem-Merchtem est avancée au , six matchs ont lieu à la date prévue, soit le , mais Dixmude-Zele" n'est disputé que le . Le match HO Merchtem-US Tournai (1-1), de la "journée 19" est avancée au .

Grimbergen (20) cafouille sa reprise avec deux défaites (2-1 à Humbeek et 1-2 contre Yprtes. Denderleeuw (22) qui bat Tournai (3-0) et gagne à Merchtem (0-2) en profite pour prendre la  place derrière le duo de tête composé de Lokeren (25-11 vict) rejoint par le RC Gent (25-10 vict) où il s'incline (1-0). Dixmude (7 points/16 matchs joués) reste dernier derrière quatre formations avec 13 unités et Tournai (15).

Lokeren ne panique pas 
Une semaine après avoir fait chuté le leader, le RC Gand (25-10 vict)) gaspille en s'inclinant chez le menacé Izegem (3-1), Lokeren (27), Denderleeuw (24-11 vict) et Grimbergen (23-10 vict) en profitent pour se replacer. Ypres (22) se rapproche du groupe de tête. Dans la seconde partie du tableau, sept clubs se tiennent sur 4 unités (de 17 à 13) au-dessus de Dixmude (7).

La "journée 19" maintient l'incertitude dans le groupe de tête. Lokeren (28), RC Gand (26-10 vict) et Denderleeuw (25) sont contraints à un partage, respectivement à Gullegem (2-2), à Zwevegem (1-1), et à Izegem (0-0). Seul vainqueur (1-0 de Zele), Grimbergen fait la bonne opération.

Au passage au deux tiers de la compétition, le Sporting Club Lokeren (30) reste en tête après sa victoire (0-2) à Merchtem. Denderleeuw (27) va s'imposer (1-2) au Racing Gand (26) qui glisse au quatrième rang. Grimbergen (27) peine mais s'impose (1-0) contre la lanterne rouge Dixumde. Ypres (24) doit lâcher du lest après son revers (3-0) à Meulebeke. Pour ce dernier, c'est une belle bouffée d'oxygène qui lui permet de remonter à  place avec 18 points. SK Lebbeke, HO Merchtem, Zwevegem Sport (16) puis US Tournai et FC Izegem (15) sont dans un moouchoir au-dessus de SV Dixmude (7).

Lors de la  journée, le sommet Lokeren-Grimbergen se solde par un partage (0-0). Lokeren (31) sent revenir Denderleeuw (29-13 vict) qui s'intercale devant Grimbergen (28) alors que Gand (28) suit, mais matricule 11 perd une plume lors de la journée suivante quand ils partagent (1-1) à Humbeek et que les trois premiers gagnent. En bas de grille, le SV Diksmuide (11) reprend espoir après deux victoires (4-1 contre Yptres puis 3-1ontre Zwevegem). Par contre, l'US Tournai (16) s'enfonce à la suite d'un nouveau 1 sur 8. Lebbeke, Merchtem et Zwevegem (17) chassent derrière Izegem (18) et Meulebeke (19).

À l'occasion de la "journée 23", Lokeren (34) est accroché (2-2) à Meulebeke mais ne gaspille rien sur ses premiers poursuivants, Denderleeuw (32) et Grimbergen (31), qui se neutralisent (0-0). Par contre, le RC Gand (31) gagne (1-4) à Ypres. Tournai (18) s'impose (2-1) contre Lebbeke (17) et avec 7 victoires remonte en tête du quatuor à 18 points. Dixmude battu reste à 11.

La  journée est remise intégralement. Lors de la "manche 25", Le trio de tête s'impose, au contraire de Gand qui perd un point à Gullegem (0-0). Les derniers classés perdent, excepté Merchtem (20) qui gagne (1-2) à Meulebeke.

Le leader fait le trou 
À l'occasion de la  journée, Lokeren (38) et Denderleuw (36) s'imposent et creusent l'écart avec Grimbergen (33) défait (2-1) chez le menacé Zwevegem et avec Gand (32) qui s'est incliné à domicile (0-1) devant Meulebeke. Izegem enterre les dernières chances de Dixmude et l'US Tournai va chercher 1 point à Gullegem. Huit jours plus tard, le Sporting Lokeren (40) est sans pitié pour Dixmude (0-6) et porte son avantage à) quatre points sur son premier rival, Denderleeuw (36) défaite (2-1) à Torhout, voyant une série de 13 matchs sans défaite s'arrêter. Par ailleurs, Grimbergen (34) et le RC Gand (33) se neutraliesent (1-1). Zwevegem, Meulebeke (22) Tournai (21) sont temporairement sauvés, au contraire de Izegem (20), Lebbeke (19) et évidemment Dixumude (11).

Battu (3-1) à Humbeek, Lokeren (40) concède deux unités à ses trois poursuivants qui gagnent de concert. Meulebeke (24) (2-1, contre Gullegem) et l'US Tournaisienne (23-9 vict) (3-0, face à Torhout) obtiennent des victoires importantes pour se donner un peu d'air. Lebbeke, Izegem (20) occupent les deux sièges descendants en plus de celui de Dixmude (11) qui est mathématiquement condamné malgré le fait d'avoir joué une rencontre de moins. Zele (1 match de moins) et Zwevegem sont intercalés avec 23 unités et 7 victoires.

La  journée, remise en son temps, est reprogrammée les 10 et . Lokeren (41) est à la peine (1-1) contre Lebbeke (21) qui tente de sauver sa peau. Mais Denderleeuw (38) n'en profite pas puisqu'il s'incline à Dixmude, la lanterne rouge, déjà condamnée (2-1). Grimbergen (38) gagne son derby du Brabant flamand à Merchtem (0-1) et reprend la deuxième place. Le RC Gent (37)à gagne aisément contre Zele (4-1) mais une victoire trop court pour espérer forcer une "test-match".

La rencontre d'alignement sourit à Dixmude (2-1) ce qui laisse Eendracht Zele (23-7 vict) dans les soucis pour le maintien. Avec cette cinquième défaite de rang, Zele est à stricte égalité avec Zwevegem, un point derrière Meulebeke(24), et deux unités au-dessus de Lebbeke (21), le premier relégué. Izegem (20) est en mauvaise posture. Par contre, l'US Tournaisienne qui a gagné trois fois de suite et réalisé un 9 sur 12, totalise 25 points et 10 victoire et est sauvée (Lebbeke n'a que 7 victoires).

Le titre l'avant-dernier jour 

La  journée est programmée... avant la . Lokeren (43) envoie Izegem en Provinciales en s'imposant (1-4). Le titre est acquis bien que Grimbergen (40) a également gagné (5-2) contre Gullegem. Denderleeuw (38-17 vict), qui était de toutes façons éliminé de la lutte pour le sacre s'incline (0-1) contre Humbeek et est rejoint par le RC Gent (24-14 vict) lequel a partagé avec Tournai (1-1). Izegem étant relégué, la dernière place descendante se joue entre Zwevegem (25-8 vict), Meulebeke (25-7 vict), Zele (24-7 vict) et Lebbeke (23-8 vict) qui reste dans le coup pour avoir battu Ypres (4-3).

En clôture, le champion (45) écarte Denderleeuw (38) (3-1). Grimbergen (41) termine pas un nul (0-0) contre Meulebeke (26). Le RC Gent gagne à Torhout pour monter sur la  marche du podium. Zwevegem (26) partage à Ypres (1-1) alors que Zele (27) bat Humbeek (3-0). La victoire de Lebbeke (25) face à Merchtem (1-0) est donc inutile.

Tournoi pour désigner le «  Champion de Promotion » 
Le mini-tournoi organisé pour désigner le « Champion de Promotion » se déroule en deux phases. Les quatre champions s'affrontent lors de « demi-finales aller/retour ». Selon le règlement de l'époque, ni la différence de buts, ni les buts inscrits en déplacement ne sont prépondérants. Si chaque équipe remporte une manche, un barrage est organisé. La finale est prévue en une manche avec un « replay » en cas d'égalité.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.

Tour final des  classés 
Ce tour final a pour but de départager les clubs ayant terminé à la deuxième place de chacun des séries. Le but est de disposer d'une hiérarchie dans le cas où une place se libère dans les divisions supérieures et qu'un montant supplémentaire doit être désigné. Le principe de cette mini-compétition est que chaque équipe rencontre ses trois adversaires une fois. Les matches ont lieu sur terrain neutre, situé approximativement à mi-distance entre les deux localités concernées. Le classement est établi comme pour un championnat classique.

Résultats des rencontres

Classement 
Aucune place ne se libère dans les divisions supérieures à la fin de cette saison 1969-1970. Fléron FC n'est donc pas promu.

Récapitulatif de la saison 
 Champion A: R. Herve FC  titre en Promotion (D4)
 Champion B: R. Wavre Sport  titre en Promotion (D4)
 Champion C: K. Helzold FC Zolder  titre en Promotion (D4)
 Champion D: K. SC Lokeren  titre en Promotion (D4), (le premier sous cette appellation)
 Quinzième titre de Promotion (D4) pour la Province de Brabant
 Onzième titre de Promotion (D4) pour la Province de Flandre orientale
 Neuvième titre de Promotion (D4) pour la Province de Hainaut
 Neuvième titre de Promotion (D4) pour la Province de Limbourg

Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Helzold, Herve, Lokeren et Wavre Sport) sont promus en Division 3, d'où sont relégués le Racing Jet Bruxelles, Kortrijk Sport, le RC Tirlemont et Westerlo.

Relégations vers les séries provinciales 
12 clubs sont relégués vers le  niveau désormais appelé « Première provinciale ».

Montées depuis les séries provinciales 
Douze clubs sont admis en « Promotion » ( niveau) depuis le  niveau désormais appelé « Première provinciale ».

Débuts en Promotion  et en Séries nationales 
Six clubs apparaissent pour la toute première fois en séries nationales.

 St-Jozef SK Rijkevorsel  club anversois différent en Promotion (D4). -  en nationale
 SV Diksmuide  club flandrien occidental différent en Promotion (D4). -  en nationale
 FC Denderleeuw, K. FC Eendracht Zele NB  et  clubs flandriens orientaux différents en Promotion (D4). -  et  en nationale
 Zonhoven V&V  club limbourgeois différent en Promotion (D4). -  en nationale 
 R. US Louftémont  club luxembourgeois différent en Promotion (D4). -  en nationale
NB L'Eendracht Zele (mat 1046) provient d'une fusion entre le FC Scela Zele (mat 1837), De Seven Zele (mat 7170) et SK Zele (mat 1046). Si le "Scela" a déjà évolué en séries nationales, c'est bien une première pour le matricule 1046.
 212 clubs différents sont apparus au  niveau des séries nationales.

Fusion - précision 
Renseigné au point « montant depuis les Séries provinciales », le Royal Stade Brainois (matricule 343) est le fruit d'une fusion survenue en 1969, entre deux clubs locaux: la Royale Amicale Athlétique Brainoise (343) et l'Union Sportive Brainoise (2604).

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4